Por San Teodoro pode estar à procura de: 
 San Teodoro - uma comuna na Sicília, Itália;
 San Teodoro - uma comuna na Sardenha, Itália;
 San Teodoro - um país fictício das aventuras de Tintim

Desambiguação
Desambiguações de topônimos